

Biologia 
 Mandragora – genere di piante della famiglia delle Solanaceae, considerate magiche o curative dalla tradizione popolare

Musica 
 Mandragora – gruppo musicale rock britannico
 Mandragora – gruppo musicale death metal lituano
 Mandrágora – gruppo musicale jazz rock messicano
 Mandrágora – gruppo musicale folk portoghese

Letteratura 
 Mandragora – romanzo di David McRobbie del 1991
 Mandragora – romanzo di Laura Gallego García del 2003
 Mandragora – casa editrice di fumetti polacca

Altro 
 Mandragora – film del 1997 diretto da Wiktor Grodecki
 Mandragora – balletto di Karol Szymanowski
 Rolando Mandragora – calciatore italiano
 Mandragora – Volume della serie Druuna di Paolo Eleuteri Serpieri

Pagine correlate 
La mandragola (disambigua)
La mandragora